assedio di Taranto del 276 a.C. ad opera dei Romani, durante le guerre pirriche;
 assedio di Taranto del 212 a.C. ad opera dei Cartaginesi di Annibale, durante la seconda guerra punica.
 assedio di Taranto del 209 a.C. ad opera dei Romani, durante la seconda guerra punica.
 assedio di Taranto del 1406 d.C., da parte di re Ladislao di Napoli il 17 gennaio 1406.
 assedio di Taranto del 1495 d.C. ad opera di Cesare d'Aragona, durante il Regno di Napoli.